Datong bezeichnet:
 Datong (Konfuzianismus), utopischer Schlüsselbegriff aus der konfuzianischen chinesischen Philosophie

 Datong (), Kreis im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Datong, 2018 umbenannt in Yunzhou;
 Datong (Xining) (), Autonomer Kreis Datong der Hui und Tu der Stadt Xining in der chinesischen Provinz Qinghai;
 Datong (Daqing) (), Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Daqing in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Datong (Huainan) (), Stadtbezirk Datong der bezirksfreien Stadt Huainan in der chinesischen Provinz Anhui;
 Datong (Changting) (), eine Großgemeinde im Kreis Changting in der chinesischen Provinz Fujian;
 Datong (Chishui) (), eine Großgemeinde der Stadt Chishui in der chinesischen Provinz Guizhou;
 Datong (Datong) (), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Datong in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Datong (Hanbin) (), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Hanbin in der chinesischen Provinz Shaanxi;
 Datong (Jialing) (大通镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Jialing in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Datong (Jiande) (), eine Großgemeinde der Stadt Jiande in der chinesischen Provinz Zhejiang;
 Datong (Jiao) (大通镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Jiao in der chinesischen Provinz Anhui;
 Datong (Pengshui) (), eine Großgemeinde im Autonomen Kreis Pengshui in der chinesischen Stadt Chongqing;
 Datong (Qichun) (), eine Großgemeinde im Kreis Qichun in der chinesischen Provinz Hubei;
 Datong (Qingbaijiang) (), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Qingbaijiang in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Datong (Tianchang) (大通镇), eine Großgemeinde der Stadt Tianchang in der chinesischen Provinz Anhui;
 Datong (Wu’an) (), eine Großgemeinde der Stadt Wu’an in der chinesischen Provinz Hebei;
 Datong (Yongdeng) (), eine Großgemeinde im Kreis Yongdeng in der chinesischen Provinz Gansu;
 Datong (Donglan) (大同乡), eine Gemeinde im Kreis Donglan im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi;
 Datong (Jialing) (大同乡), eine Gemeinde im Stadtbezirk Jialing in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Datong (Jinping) (大同乡), eine Gemeinde im Kreis Jinping in der chinesischen Provinz Guizhou;
 Datong (Ningnan) (大同乡), eine Gemeinde im Kreis Ningnan in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Datong (Qionglai) (大同乡), eine Gemeinde der Stadt Qionglai in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Datong (Taonan) (大通乡), eine Gemeinde der Stadt Taonan in der chinesischen Provinz Jilin;
 Datong (Taxkorgan) (大同乡), eine Gemeinde im Autonomen Kreis im chinesischen Autonomen Gebiet Xinjiang;
 Datong (Longhua) (大同街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Longhua in der chinesischen Provinz Hainan;
 Datong (Tong’an) (大同街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Tong’an in der chinesischen Provinz Fujian;
 Datong (Taipeh) (), einen Bezirk der Stadt Taipeh im nördlichen Taiwan;
 Datong (Yilan) (), eine Landgemeinde im Landkreis Yilan auf Taiwan;
 Datong (Chengxiang) (), ein Dorf der Großgemeinde Chengxiang im Kreis Wuming der Stadt Nanning, Autonomes Gebiet Guangxi der Zhuang;
 Julag Qu, chinesisch Datong He (), einen Nebenfluss des Huang Shui
 Datong He (), einen Nebenfluss des Chishui He
 Datong-Vulkangruppe, erloschene Vulkangruppe ca. vierzig Kilometer östlich von Datong in der chinesischen Provinz Shanxi;
 Datong-Becken, geologische Formation in der Provinz Shanxi im Norden Chinas
 Flughafen Datong-Yungang, Flughafen der Stadt Datong.

Datong ist der Name folgender Personen:

 Gyang Dalyop Datong (1959–2012), nigerianischer Politiker
 Hao Datong, einer der sieben Schüler des Wang Chongyang, siehe Sieben Wahrhafte des Nordens
 Li Datong (* 1952 in Sichuan), chinesischer Journalist

Datong bezeichnet als Abkürzung:
 daxuesheng tongxinglian, homosexuelle Studenten, siehe Homosexualität in China

DATONG